German Masters 2012 (PartyPoker.net German Masters) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 1 och 5 februari 2012 i Tempodrom i Berlin, Tyskland.

Ronnie O'Sullivan vann sin 23:e rankingtitel efter att ha slagit Stephen Maguire i finalen med 9–7. Det var O'Sullivans första rankingtitel sedan Shanghai Masters 2009.

Händelser i samband med turneringen
Stephen Hendry missar en rankingturnering för första gången på 15 år, efter att ha förlorat i kvalet mot James Wattana.
Mike Dunn gjorde ett maximumbreak i en kvalmatch mot Kurt Maflin. Det var det 79:e officiella maximumbreaket, och Dunns första i karriären.
John Higgins förlorade i andra omgången mot Stephen Maguire med 0–5. Det var första gången på 16 år som Higgins inte vann ett enda frame i en match i en rankingturnering.
Ronnie O'Sullivan låg under med 0–4 i sin match i första omgången mot Andrew Higginson men vände och vann med 5–4, och gick därefter vidare och vann turneringen.

Kval
Kvalet till turneringen spelades 22 – november 2011 i Sheffield, England. I kvalet deltog 82 av de 83 spelare på Main Touren som inte var rankade bland topp-16, och därmed inte kvalificerade för huvudturneringen. Igor Figueiredo deltog inte i kvalet. Kvalet hade något annorlunda upplägg jämfört med de flesta andra rankingturneringar; i den första omgången (förutom två förkvalmatcher) möttes spelarna rankade 65–96 och spelarna rankade 33–64. De 32 vinnarna spelade mot varandra i en andra omgång, och i den tredje kvalomgången mötte de 16 segrarna spelarna rankade 17–32. De 16 vinnarna i dessa matcher kvalificerade sig för huvudturneringen. Kvalet avgjordes alltså i 3 omgångar istället för 4.

Wildcard-omgång
De åtta lägst rankade av spelarna som kvalificerade sig för turneringen spelade en extra wild card-omgång mot åtta wild cards. Se Wildcard-omgång i huvudturneringen nedan.

Huvudturnering

Final

Källor

Referenser

Externa länkar
World Snooker
snooker.org

2012 i Tyskland
Snookersäsongen 2011/2012
2012